Братковський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Адам Братковський — львівський бляхар, який у 1853 році виготовив і вдосконалив гасову лампу, винахід якої приписують Яну Зегу та Ігнатію Лукасевичу.
 Братковський Данило (2-га половина 17 століття — 1702) — громадський діяч, поет з Волині, оборонець прав українського населення на шляхетських сеймиках Київщини та Волині.
 Братковський Леонід Юхимович — український мотоспортсмен. Майстер спорту СРСР. Заслужений тренер України. Доцент кафедри фізичного виховання Національного транспортного університету.
 Братковський Онуфрій Юрій (10 березня 1722, Перемишльська земля — 26 лютого 1790, Унів) — руський (український) священик, василіянин, проповідник, педагог, Унівський архимандрит, протоігумен Руської провінцій Василіянського Чину (1772—1776).
 Братковський Роман (1869—1954) — український живописець.
 Я́н (Іван) Братко́вський (2-га половина 17 століття) — бургграф Високого замку русинського походження.
Українські прізвища